Гай — лісовий масив, який складається частіше з одного виду дерев; наприклад, Березовий гай
 Гай () — давньоримський преномен. Староукраїнською — 
 Гай () — англійська форма імені Гвідо
 «Гай Меннерінг» — американська короткометражна драма 1912 року.
 Гай Маріпоса — гай секвоядендронів (гігантських секвой), розташований у південній частині Національного парку Йосеміті (Каліфорнія).
 Гай "Да" Маки — четвертий студійний альбом українського гурту «Воанергес» 2006 року. Пісні виконуються українською, староукраїнською, старослов'янською мовами.

 Гай (107/109 — 180) — відомий давньоримський правник часів правління імператорів Адріана, Антоніна Пія та Марка Аврелія.
 Гай Авідій Нігрін (д/н — 118) — державний діяч Римської імперії.
 Гай Аврелій Котта — декілька давньоримських політичних та військових діячів різних років.
 Гай Азіній Галл (41 рік до н. е. — 33 рік н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Гай Азіній Полліон — декілька давньоримських політичних та військових діячів різних років.
 Гай Аквілій Галл (116 — 44 роки до н. е.) — відомий давньоримський правник часів пізньої Римської республіки.
 Гай Аквілій Прокул (д/н — після 104) — державний діяч Римської імперії.
 Гай Аквілій Туск (520 — після 487 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Аквілій Флор (302/301 — після 258 року до н. е.) — військовий діяч Римської республіки. учасник Першої Пунічної війни.
 Гай Аніцій Церіал(д/н — 66) — державний діяч Римської імперії.
 Гай Анній Луск (прибл. 130 до н. е. — після 81 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Антіох Епіфан Філопапп (65—116) — державний діяч Римської імперії.
 Гай Антістій Вет — декілька давньоримських політичних та військових діячів різних років.
 Гай Антоній (81 до н. е./80 до н. е. — 42 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Антоній Гібрида (110 — 41 роки до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Анцій Авл Юлій Квадрат (д/н — після 115) — державний діяч Римської імперії.
 Гай Аппій Юній Сілан (6 рік до н. е. — 42 рік н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Гай Атей Капітон (30 рік до н. е. — 22 рік н. е.) — відомий давньоримський правник, очільник Сабініанської школи права, державний діяч часів імператора Октавіана Августа.
 Гай Атілій Барбар (I ст. н. е.) — політичний діяч Римської імперії.
 Гай Атілій Бульб (д/н — після 232 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Атілій Регул (значення) — декілька давньоримських політичних та військових діячів різних років.
 Гай Атілій Серран (д/н — 87 р. до н. е.) — політичний діяч Римської республіки.
 Гай Ауфідій Вікторін (д/н — 185) — державний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Ацилій (близько 155 р. до н. е.) — давньоримський сенатор та історик з роду Ациліїв.
 Гай Блоссій (д/н — 130 до н. е.) — сабельський філософ-стоїк, ритор, політичний консультант Тіберія Гракха та Аристоніка.
 Гай Бруттій Криспін (д/н — після 238) — політичний та військовий діяч часів Римської імперії.
 Гай Бруттій Презент Луцій Фульвій Рустік (68—140) — політичний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Валгій Руф (65 рік — після 12 року до н. е.) — політичний діяч Римської імперії, поет-майстер елегії.
 Гай Валерій Катулл (87—54 роки до н. е.) — давньоримський поет-лірик, майстер любовної поезії, неотерик.
 Гай Валерій Левін (прибл. 220 до н. е. — після 169 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Валерій Флакк — декілька давньоримських діячів різних років.
 Гай Веллей Патеркул (20 до н. е. або 19 до н. е. — 31) — римський історик, автор «Римської історії».
 Гай Веттій Аквілін Ювенк (IV ст.) — давньоримський латиномовний християнський поет часів Римської імперії.
 Гай Ветурій Цікурін (д/н — після 453 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки.
 Гай Віпстан Апроніан (30—86) — державний діяч Римської імперії.
 Гай Вібій Марс (д/н — після 44 року н. е.) — політичний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Вібій Панса Цетроніан (д/н — 43 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Вібій Постум (35 рік до н. е. — 20 рік н. е.) — політичний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Вібій Руф (д/н — після 24 року н. е.) — політичний діяч Римської імперії.
 Гай Вібій Руфін (2 — після 47 року н. е.) — політичний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Гельвідій Приск — декілька давньоримських політичних та військових діячів різних років.
 Гай Гельвій Цінна (д/н — 44 рік до н. е.) — давньоримський поет, представник літературної течії неотериків.
 Гай Генуцій Клепсіна (д/н — після 270 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки.
 Гай Горацій Пульвілл (д/н — після 457 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів ранньої Римської республіки.
 Гай Гостілій Манцін (д/н — після 137 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Гракх (152 до н. е. — 121 до н. е.) — політичний діяч часів Римської республіки, лідер демократів-популярів.
 Гай Кальвізій Сабін — декілька давньоримських політичних та військових діячів різних років.
 Гай Кальпетан Рантій Квіринал Валерій Фест (д/н — між 85 та 86) — державний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Кальпурній Бібул (прибл. 57 до н. е. — д/н) — політичний діяч, письменник початку Римської імперії.
 Гай Кальпурній Пізон — декілька давньоримських політичних та військових діячів різних років.
 Гай Каніній Ребіл — декілька давньоримських політичних та військових діячів різних років.
 Гай Канулей — народний трибун в 445 до н. е.
 Гай Карріна (80 до н. е. — після 28 до н. е.) — військовий та політичний діяч пізньої Римської республіки.
 Гай Кассій Лонгін — декілька давньоримських політичних та військових діячів різних років.
 Гай Квінтій Аттік (д/н — після 69) — державний та військовий діяч часів Римської імперії.
 Гай Квінкцій Цинціннат (д/н? — після 377 р. до н. е.) — військовий діяч Римської республіки.
 Гай Клавдій Канина (325 — після 273 року до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Клавдій Красс Інрегілленс (прибл. 370 до н. е. — після 337 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Клавдій Марцелл — декілька давньоримських політичних та військових діячів різних років.
 Гай Клавдій Нерон (д/н — після 201 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, учасник Другої пунічної війни.
 Гай Клавдій Пульхр — декілька давньоримських політичних та військових діячів різних років.
 Гай Клавдій Сабін Регіллен (500 — 445 роки до н. е.) — політичний діяч ранньої Римської республіки.
 Гай Клавдій Центон (290 — 212 роки до н. е.) — політичний діяч Римської республіки часів Другої Пунічної війни.
 Гай Клодій Ліцин (д/н ? — після 4 р. н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії, історик часів імператора Октавіана Августа.
 Гай Копоній (прибл. 86 до н. е. — після 20 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Корнелій Галл (69 до н. е. — 26 до н. е.) — давньоримський політичний та військовий діяч, префект Єгипту з 30 до 26 року до н. е., поет, майстер елегії.
 Гай Корнелій Цетег(прибл. 235 до н. е. — після 190 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Корнелій Цетег (змовник) (93 до н. е. — 63 до н. е.) — політичний діяч часів Римської республіки, учасник змови Катиліни.
 Гай Лелій (235 до н. е. — 160 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Лелій Сапіенс (*188 — д/н) — політичний діяч Римської республіки, видатний красномовець.
 Гай Лівій Друз (д/н — після 147 до н. е.) — політичний, військовий діяч, правник часів Римської республіки.
 Гай Лівій Салінатор (234 до н. е. — 170 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Ліциній Вар (д/н — після 218 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки.
 Гай Ліциній Кальв (82 — 47 роки до н. е.) — давньоримський красномовець та поет літературного напрямку неотериків.
 Гай Ліциній Кальв Столон (1-а пол. IV ст. до н. е.) — політичний діяч Римської республіки.
 Гай Ліциній Макр (95 — 66 рік до н. е.) — давньоримський політик, історик-анналіст. Сучасник історика Анціата.
 Гай Ліциній Муціан (д/н — 76) — політичний та військовий діяч ранньої Римської імперії.
 Гай Лутацій Катул (сер. III ст. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, учасник Першої Пунічної війни.
 Гай Луцилій (168 — 102/3 роки до н. е.) — давньоримський поет, засновник окремого літературного жанру — сатури.
 Гай Манлій Валент (6 — 96) — державний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Марій (близько 157 до н. е. — 86 до н. е.) — римський полководець і політичний діяч, керівник популярів.
 Гай Марій Вікторин (бл. 291 — бл. 366) — граматик, риторик та філософ Римської імперії. Відомий також як Вікторин Афр.
 Гай Марій Молодший (109 до н. е. — 82 до н. е.) — військовий і політичний діяч Стародавнього Риму консул 82 року до н. е., син полководця Гая Марія.
 Гай Марк Аврелій Кар (230 — 283) — римський імператор у 282 — 283 роках.
 Гай Марк Дуілій — визначний флотоводець часів Першої Пунічної війни.
 Гай Марцій Рутил (д/н — пісдя 342 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки.
 Гай Марцій Рутіл Цензорін (д/н — після 265 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Марцій Фігул (д/н — після 155 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Марцій Цензорін — декілька давньоримських політичних та військових діячів різних років.
 Гай Меммій Регул (д/н — після 65) — державний діяч Римської імперії.
 Гай Меммій (70 — після 34 року до н. е.) — політичний діяч Римської республіки.
 Гай Меммій Гемел (99 до н. е. — 48 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки.
 Гай Меній (д/н — після 314 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Мінуцій Фундан (д/н — після 123) — державний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Музоній Руф — римський філософ-стоїк I століття н. е.
 Гай Навтій Рутіл (д/н — після 458 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Норбан (д/н — 82 до н. е. або 81 до н. е.) — давньоримський політик і воєначальник, консул 83 до н. е.
 Гай Норбан Флакк (д/н — після 25 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Октавій (101 до н. е. — 59 до н. е.) — римський сенатор.
 Гай Октавій Аппій Светрій Сабін (до 193 — після 240) — державний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Октавій Лампадіон (II ст. до н. е.) — давньоримський письменник-літературознавець, один з перших відомих давньоримських філологів.
 Гай Октавій Ленат (д/н — після 38 р. н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Гай Олександр Береніціан (75—150) — державний діяч Римської імперії.
 Гай Оппій Сабін (д/н — 85 або 86) — державний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Папірій — великий понтифік часів давньоримського царя Тарквинія Гордого, відомий правник часів останніх царів Риму.
 Гай Папірій Карбон — римський державний діяч II ст. до н. е.
 Гай Папірій Мазон (д/н — 213 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Петелій Лібон Візол (консул 346 року до н. е.) (д/н — після 313 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Петроній Понтій Нігрін (д/н — після 37) — державний діяч Римської імперії.
 Гай Плавтій Деціан (д/н? — після 310 року до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Плавтій Прокул (402/401 — після 356 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Помптін (д/н — після 51 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Попіллій Ленат (д/н — після 158 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Поппей Сабін (д/н — 35) — державний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Порцій Катон (д/н — після 109 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Прастіна Мессалін (д/н — після 151) — державний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Рубелій Бланд (д/н — 38) — державний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Саллюстій (86 до н. е. — 35 до н. е.) — римський політик, історик.
 Гай Саллюстій Крисп Пассієн (8 рік до н. е. — 47 рік н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Гай Светоній Паулін (11 — після 69) — політичний та військовий діяч ранньої Римської імперії.
 Гай Светоній Транквілл (приблизно від 75 — 160 р.) — римський історик, письменник, жив за часів римських імператорів Доміціана, Траяна і Адріана .
 Гай Секстій Кальвін (д/н — після 120 до н. е.) — військовий діяч Римської республіки.
 Гай Семпроній Блез (д/н — після 244 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Семпроній Тудітан (середина II ст. до н. е.) — давньоримський політик, історик-анналіст.
 Гай Сентій Сатурнін — декілька давньоримських політичних та військових діячів різних років.
 Гай Сервілій Ахала (д/н — після 436 до н. е.) — державний діяч часів ранньої Римської республіки.
 Гай Сервілій Ватія (до 160 до н. е. — після 114 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки.
 Гай Сервілій Гемін (д/н — 180 рік до н. е.) — військовий та політичний діяч Римської республіки, великий понтифік з 183 до 180 року до н. е.
 Гай Сілій Авл Цецина Ларг (д/н — 24) — військовий та політичний діяч Римської імперії.
 Гай Скрибоній Куріон — декілька давньоримських політичних та військових діячів різних років.
 Гай Сосій (д/н — після 17 до н. е.) — політичний та військовий діяч пізньої Римської республіки.
 Гай Софоній Тигеллін (10 — 69) — римський військовий і політичний діяч, префект преторія з 62 по 68 рік за часів правління імператора Нерона.
 Гай Стертіній Ксенофон (бл. 10 до н. е. — після 54) — давньогрецький медик часів ранньої Римської імперії.
 Гай Сульпіцій Галл (д/н — прибл. 149 до н. е.) — політичний, військовий діяч, астроном часів Римської республіки.
 Гай Сульпіцій Гальба — декілька давньоримських політичних та військових діячів різних років.
 Гай Сульпіцій Лонг (д/н — після 312 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Сульпіцій Патеркул (д/н — після 258 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки, учасник Першої Пунічної війни.
 Гай Сульпіцій Петік (IV ст. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Теренцій Варрон (кін. III — поч. II ст. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Теренцій Туллій Гемін (д/н — після 62) — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Гай Требацій Теста (84 рік до н. е. — 4 рік н. е.) — найвідоміший правник часів пізньої Римської республіки та початку принципату.
 Гай Требоній (між 92 до н. е. та 90 до н. е. — 43 до н. е.) — політичний та військовий діяч пізньої Римської республіки.
 Гай Туллій Капітон Помпоніан Плотій Фірм (д/н — після 84) — державний діяч Римської імперії.
 Гай Турраній Граціл (бл.42 — після 48) — державний діяч, вчений часів падіння Римської республіки та ранньої Римської імперії.
 Гай Уммідій Квадрат Серторій Север (83 або 84 — після 124) — державний діяч Римської імперії.
 Гай Фабій Адріан (д/н — 83 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Фабій Амбуст (IV ст. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Фабій Піктор — декілька давньоримських діячів різних років.
 Гай Фабрицій Лусцін (д/н — після 273 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Фанній (середина — кінець II ст. до н. е.) — давньоримський політик, консул 122 року до н. е., та історик-анналіст II ст. до н. е.
 Гай Фанній Страбон (д/н — після 154 до н. е.) — політичний діяч часів Римської республіки.
 Гай Флавій Фімбрія (консул 104 року до н. е.) (д/н — 91 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки, відзначався красномовством (на його промовах навчався Цицерон).
 Гай Фламіній (д/н — 217 р. до н. е.) — визначний політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Фламіній (консул 187 року до н. е.) (д/н — після 181 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Фонтей Агріппа (консул 58 року) (15 — 70) — державний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Фонтей Капітон (консул 67 року) (д/н — 68) — політичний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Фульвій Плавціан (150 — 205) — політичний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Фульвій Флакк (д/н — після 135 до н. е.) — військовий діяч Римської республіки.
 Гай Фунданій Фундул (д/н — після 243 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки під час Першої Пунічної війни.
 Гай Фурій Паціл (д/н — після 251 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Фурій Паціл Фуз (д/н — після 426 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки.
 Гай Фурній (д/н — 17 рік до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Фурній (народний трибун) (85 до н. е. — після 17 до н. е.) — політичний діяч часів падіння Римської республіки та початку Римської імперії.
 Гай Цейоній Руфій Волузіан (між 246 та 248 — після 321) — державний діяч Римської імперії.
 Гай Целій Кальд — декілька давньоримських політичних та військових діячів різних років.
 Гай Цестій Галл (консул 42 року) (д/н — 67) — державний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Цецилій Метелл Капрарій (156 — після 99 р. до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Цильній Мелісс (I ст. н. е.) — давньоримський поет часів правління імператора Октавіана Августа.
 Гай Цільній Меценат (70 р. до н. е — 7 р. до н. е) — давньоримський державний діяч і покровитель мистецтв.
 Гай Юлій Авіт Алексіан (155 — 217) — державний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Юлій Віндекс (25 або 37 — 68) — римський полководець, сенатор та намісник провінції Лугдунська Галлія.
 Гай Юлій Гігін (64 рік до н. е. — 17 рік н. е.) — відомий давньоримській письменник та науковець часів імператора Октавіана Августа.
 Гай Юлій Квадрат Басс (60—118) — державний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Юлій Кордін Гай Рутілій Галлік (24/25 — 91/92) — політичний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Юлій Корнут Тертулл (45 — 117) — державний діяч Римської імперії.
 Гай Юлій Прокул (д/н — 132) — військовий та державний діяч часів Римської імперії.
 Гай Юлій Север (д/н — після 162) — державний та військовий діяч Римської імперії.
 Гай Юлій Солін (III ст. ) — давньоримський письменник-антиквар та граматик часів пізньої Римської імперії.
 Гай Юлій Цезар (100 до н. е. — 44 до н. е.) — давньоримський державний і політичний діяч, полководець, письменник.
 Гай Юлій Цезар I (206 до н. е. — 166 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки.
 Гай Юлій Цезар II (170 до н. е. — після 130 до н. е.) — політичний діяч Римської республіки.
 Гай Юлій Цезар Август Германік (Калігула) (12 року — 41 року) — римський імператор з династії Юліїв-Клавдіїв. Почесний титул Pater patriae. Великий понтифік, консул, квестор, чотири рази трибун.
 Гай Юлій Цезар Віпсаніан (20 рік до н. е. — 4 рік н. е.) — політичний та військовий діяч ранньої Римської імперії.
 Гай Юлій Цезар Старший (іноді Гай Юлій Цезар Страбон - Косий), (бл. 135 до н. е. — 85 до н. е.) — римський сенатор, квестор, претор, намісник провінції Азія, батько Юлія Цезаря.
 Гай Юлій Цезар Страбон Вопіск (130 до н. е. — 87 до н. е.) — політичний, військовий діяч, поет та красномовець часів Римської республіки.
 Гай Юлій Ювенал — давньоримський політичний діяч І століття.
 Гай Юлій Юл - декілька давньоримських політичних та військових діячів різних років.
 Гай Юній Брут Бубульк (д/н — після 277 до н. е.) — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Гай Юній Брут Бубульк (консул 317 року до н. е.) (д/н — 354 до н. е.) — політичний та військовий діяч часів Римської республіки.
 Гай Юній Сілан (консул 10 року) (24 рік до н. е. — після 22 року н. е.) — політичний діяч ранньої Римської імперії.
 Гай (апостол від 70) — один з апостолів від сімдесяти апостолів Христових.
 Святий Гай (283—296) — двадцять восьмий папа Римський
 Гай Пірс (1967) — австралійський теле- і кіноактор.
 Гай Річі — англійський кінорежисер і сценарист.
 Гай Себастіан (1981) — австралійський співак.
 Гай Скотт (1944) — замбійський політик.
 Гай Спенсер Гарднер (1948) — астронавт США, полковник ВПС США.
 Гай Фокс (1570—1606) — англійський шляхтич-католик, найвідоміший учасник «Порохової змови» проти англійського та шотландського короля Якова I у 1605 року.
 Гай Гамільтон (1922) — британський кінорежисер, постановник 22 кінофільмів, найвідоміші серед яких чотири стрічки серії про Джеймса Бонда.
 Гай Кавасакі — один із перших працівників компанії Apple Computer, відповідальний за маркетинг комп'ютера Macintosh в 1984.
 Сергій Гай — український художник.
 Гай Монтег — головний герой антиутопічного роману Рея Бредбері «451 градус за Фаренгейтом».
 Гай Ассулін (1991) — ізраїльський футболіст, півзахисник іспанського клубу «Мальорка».
 Гай Лузон (1975) — ізраїльський футболіст, футбольний тренер.

 Гай Анатолій Іванович (1952—2021) — український письменник
 Гай Олександр Дмитрович (1914—2000) — український актор, професор Львівської консерваторії.
 Гай Олексій Анатолійович (1982) — український футболіст
 Гай-Головко Олесь Несторович (1910—2006) — український письменник, поет, літературознавець. Міністр інформації й пропаганди Українського Державного Правління (1941).
 Гай-Нижник Павло Павлович (1971) — український історик, поет, громадсько-політичний діяч. Доктор історичних наук (2008 р.), академік Української академії наук (2010 р.)
 Гай-Гаєвський Олекса Іванович (1896 — ?) — підполковник Армії УНР.
 Гай-Гаєвський (Жлудкин) Федір Іванович (1890 — 1962) — сотник Армії УНР, дитячий письменник. 
 Гай Галина Семенівна (1956—2021) — українська поетеса.
 Марк Гай (справжнє ім'я Марк Ісакович Штоклянд, 1898—1937) — діяч ВЧК—ОГПУ—НКВД СРСР, начальник Особливого відділу ОДПУ СРСР.
 Марта Гай (справжнє ім'я Галина Омелянівна Голояд, 1922—2003) — діячка ОУН-УПА, зв'язкова і помічниця Петра Федуна, поетеса.
 Гай Мирослав Олександрович (1982) — актор, український волонтер, керівник благодійної організації Фонд «Мир і Ко»
 Гай Яків Гаврилович (1926—2010) — радянський та український математик.

Гай — село, Молодечненський район, Мінська область

Гай — село, марз Армавір

Гай — місто, окружний центр, Оренбурзька область
 Гай — присілок, Увинський район, Удмуртія

Гай — село, коруг Кошице-околиця, Кошицький край
 Гай — село та громада, округ Турчянське Тепліце, Жилінський край

Гай — поселення, община Словенська Бистриця, Подравський регіон
 Гай — поселення, община Шмарє-при-Єлшах, Савинський регіон
 Гай — поселення, община Брежиці, Споднєпосавський регіон

Гай — населений пункт, Загребська жупанія, місто Врбовець
 Гай — населений пункт, Пожезько-Славонська жупанія, місто Липик

Гай — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Гай — село, Житомирська область, Житомирський район
 Гай — село, Київська область, Бучанський район
 Гай — село, Рівненська область, Дубенський район
 Гай — село, Рівненська область, Рівненський район
 Гай — село, Сумська область, Роменський район
 Гай — село, Черкаська область, Золотоніський район
 Гай — село, Чернівецька область, Чернівецький район
 Гай — село, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
 Гай — село, Чернігівська область, Корюківський район

Див. також 
 Ґай (значення)
 Гай-Кодзор
 Гай-над-Марибором
 Гі
 Ге

Примітки